Ко́ржик — многозначное слово.
 Коржик — мучное кондитерское изделие.

Персоналии 
 Коржик, Валентин Иванович (род. 1946) — украинский политик.
 Коржик, Валерий Иванович (род. 1946) — советский российский учёный в области теории связи, педагог.

Прочее 
 Коржик — вымышленный кукольный персонаж в детском телешоу «Улица Сезам».
 Коржик — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе», шофёр.

См. также 
 Корж